L'album Joe Dassin sorti en 1971 est le  album studio français du chanteur Joe Dassin. Il est communément appelé Elle était… Oh !.

Liste des chansons de l'album

Voir aussi

Lien externe 
 

Album musical sorti en 1971
Album de Joe Dassin